

Localités 
 Muri, commune suisse du canton d'Argovie.
 Muri, commune suisse du canton de Berne.
 Muri, village d'Estonie appartenant à la commune de Karksi.
 Muri, village d'Estonie appartenant à la commune de Luunja.
 Nom d'une ancienne province au Nigeria, du temps de l'administration coloniale britannique.

Personne 

 Auguste Muri, peintre français ;
 Felix Müri, homme politique suisse.

Divers 
 Muri, un principe de management du système de production de Toyota.
 Muri est un personnage du manga Dragon Ball.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités